Qui di seguito sono inserite le Tavole genealogiche della Casata degli Spencer.

Struttura del casato

Linea di successione

Linea originaria

Tavola II-Rami di Althorp e Wormleighton

Tavola III-Conti di Sunderland

Tavola IV-Churchill

Tavola V-Duchi di Marlborough

Tavola VI-Conti Spencer

Tavola VII-Discendenti di Winston Churchill

Tavola VIII-Baroni e Visconti Churchill

Tavola IX-Spencer di Yarnton

Tavola X-Spencer di Offley

Tavola XI-Spencer e Washington

Note

Spencer
Tavole genealogiche